Kassau steht für: 

 Kassau (Altenkrempe), einen Ortsteil von Altenkrempe in Schleswig-Holstein
 Kassau (Clenze), einen Ortsteil von Clenze in Niedersachsen